Сан-Микеле () может означать:

 Сан-Микеле — остров Святого Михаила Архангела в Венеции.
 Сан-Микеле-аль-Адидже — коммуна в Италии, в регионе Трентино-Альто-Адидже, в провинции Тренто.
 Сан-Микеле-аль-Тальяменто — коммуна в Италии в провинции Венеция области Венеция.
 Сан-Микеле-Арканджело — титулярная церковь. 
 Сан-Микеле-ди-Гандзария — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Катания.
 Сан-Микеле-Мондови — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Сан-Микеле-Салентино — коммуна в Италии, в регионе Апулия, в провинции Бриндизи.
 Сан-Микеле-Серино — коммуна в Италии в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Сан-Микеле — аббатство в Италии, в Пьемонте